Грунь (від  — «пагорб» <  — «свиняче рило») — діалектна назва вершини гори.

Села:
 Грунь — Сумська область, Лебединський район
 Грунь — Сумська область, Охтирський район

Річки:
 Грунь — права притока Псла
 Грунь — ліва притока Грунь-Ташані

Села:
 Грунь () — повіт Караш-Северін
 Грунь () — повіт Тіміш

Остри Грунь — округ Жарновиця, Банськобистрицький край.

Примітки